Montagne du Porc-Épic kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Montagne du Porc-Épic (berg i Kanada, lat 45,60, long -70,66), Québec, 
 Montagne du Porc-Épic (berg i Kanada, lat 46,62, long -77,08), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar